Preseka (Zagreb), een gemeente in de Kroatische provincie Zagreb
Preseka (Gornji Mihaljevec), een plaats in de gemeente Gornji Mihaljevec in de Kroatische provincie Međimurje